Ligurski jezik:
 ligurski jezik (drevni)
 ligurski jezik (romanski)